Ponekod pisano tudi Krčon

Anton Kerčon (1833-1906), šolnik in rimskokatoliški duhovnik

Jožef Kerčon (1821-1903), nabožni pisatelj in rimskokatoliški duhovnik